Virgoletta – singolare di virgolette
 Virgoletta – frazione di Villafranca in Lunigiana, in Toscana
 Antonio da Virgoletta – missionario italiano